Гран-при Великобритании 1983 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Нортгемптоншире, Великобритания. Соревнования состоялись 16 июля 1983 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании